Naselja u Hrvatskoj:
 Trnova (Dubrovačko primorje), naselje u općini Dubrovačko primorje

Naselja u BiH:
 Trnova (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most